Antero Niittymäki (né le  à Turku en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace évoluant au poste de gardien de but.

Carrière 

Le ,  Niittymäki, alors avec les Phantoms de Philadelphie de la ligue américaine de hockey, est le seul gardien à avoir marqué en prolongation, le faisant contre les Bears de Hershey qui avaient besoin d'une victoire à leur dernier match pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Ils retirèrent leur propre gardien en faveur d'un sixième attaquant, et la passe de Niitymäki échappa à tout le monde pour aller se loger dans le filet adverse.

Le , il signe un contrat de deux ans avec les Sharks de San José.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999 || TPS Turku || SM-liiga || 35 || 27 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || 3 || 0 || 6 || 3 || 3 ||  ||  || 2,32 || - || 0 || 
|-
| 1999-2000 || TPS Turku || SM-liiga || 32 || 23 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  || 0 || 2 || 8 || 6 || 2 ||  ||  || 1,72 || - || 0 || 
|-
| 2000-2001 || TPS Turku || SM-liiga || 21 || 10 || 5 || 1 ||  ||  || 2,48 || 90,7 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || TPS Turku || SM-liiga || 27 || 16 || 8 || 1 ||  ||  || 1,84 || 93,7 || 3 || 2 || 4 || 2 || 2 ||  ||  || 2,24 || 92,6 || 0 || 
|-
| 2002-2003 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 40 || 14 || 21 || 2 ||  ||  || 2,58 || 90,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 49 || 24 || 13 || 6 ||  ||  || 2,02 || 92,4 || 7 || 0 || 12 || 6 || 6 ||  ||  || 1,81 || 92,6 || 0 || 
|-
| 2003-2004 || Flyers de Philadelphie || LNH || 3 || 3 || 0 || 0 || 179 ||  || 1 || 96,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 58 || 33 || 21 || 4 ||  ||  || 2,07 || 92,4 || 6 || 2 || 21 || 15 || 5 ||  ||  || 1,75 || 94,3 || 3 || 
|-
| 2005-2006 || Flyers de Philadelphie || LNH || 46 || 23 || 15 || 6 ||  ||  || 2,97 || 89,5 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 ||  ||  || 4,11 || 82,8 || 0 || 
|-
| 2006-2007 || Flyers de Philadelphie || LNH || 52 || 9 || 29 || 9 ||  ||  || 3,38 || 89,4 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Flyers de Philadelphie || LNH || 28 || 12 || 9 || 2 ||  ||  || 2,91 || 90,7 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Flyers de Philadelphie || LNH || 32 || 15 || 8 || 6 ||  ||  || 2,76 || 91,2 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 49 || 21 || 18 || 5 ||  ||  || 2,87 || 90,9 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Sharks de San José || LNH || 24 || 12 || 7 || 3 ||  ||  || 2,72 || 89,6 || 0 || 2 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2011-2012 || Sharks de Worcester || LAH || 5 || 2 || 3 || 0 || 299 ||  || 3,01 || 89 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Crunch de Syracuse || LAH || 8 || 2 || 5 || 0 || 385 ||  || 4,05 || 86,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || TPS Turku || SM-liiga || 14 || 1 || 7 || 3 || 720 ||  || 2,83 || 90,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 234 || 95 || 86 || 31 ||  ||  || 2,95 || 90,2 || 5 || 6 || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||

Palmarès 
 Jeux olympiques d'hiver de 2006 : 
 Médaille d'argent ;
 Élu meilleur joueur.
 Championnat de Finlande de hockey sur glace : 1999, 2000 et 2001 avec le TPS Turku.
 Coupe Calder : 2004-2005.

Références 

Naissance en juin 1980
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Gagnant du trophée Jack-A.-Butterfield
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur du Crunch de Syracuse
Médaillé d'argent olympique finlandais
Médaillé de bronze olympique finlandais
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama